Tsagantegia longicranialis — вид птахотазових динозаврів родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Вид існував у кінці крейдяного періоду (90 млн років тому) в Азії. Скам'янілі рештки знайдено у відкладеннях формування Баян Шірех у горах Тсаган-Тег на сході пустелі Гобі в Монголії. Голотип (GI SPS N 700/17) складається із добре збереженого черепа. Череп завдовжки 30 см і заввишки 25 см.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Arbour and Currie (2013):

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1993
Динозаври Азії